Dit is een lijst van planetoïden 106301-106400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 106301 - || 2000 UJ86 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106302 - || 2000 UJ87 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106303 - || 2000 UO87 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106304 - || 2000 UO88 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106305 - || 2000 UD90 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106306 - || 2000 UU91 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106307 - || 2000 UD92 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106308 - || 2000 UN92 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106309 - || 2000 UU92 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106310 - || 2000 UX92 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106311 - || 2000 UL93 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106312 - || 2000 UC94 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106313 - || 2000 UE94 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106314 - || 2000 UJ94 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106315 - || 2000 UP94 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106316 - || 2000 UA96 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106317 - || 2000 UK96 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106318 - || 2000 UP97 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106319 - || 2000 UD98 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106320 - || 2000 UN98 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106321 - || 2000 US98 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106322 - || 2000 UQ99 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106323 - || 2000 UD100 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106324 - || 2000 UD101 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106325 - || 2000 UE101 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106326 - || 2000 UN101 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106327 - || 2000 UF102 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106328 - || 2000 UV102 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106329 - || 2000 UL104 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106330 - || 2000 UU104 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106331 - || 2000 UW105 || 29 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106332 - || 2000 UO106 || 30 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106333 - || 2000 UC107 || 30 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106334 - || 2000 UM107 || 30 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106335 - || 2000 UV107 || 30 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106336 - || 2000 UW107 || 30 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106337 - || 2000 UZ107 || 30 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106338 - || 2000 UE108 || 30 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106339 - || 2000 UT108 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106340 - || 2000 UV108 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106341 - || 2000 UZ108 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106342 - || 2000 UP110 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106343 - || 2000 UT110 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106344 - || 2000 UC111 || 26 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106345 - || 2000 UQ111 || 29 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106346 - || 2000 UA112 || 29 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106347 - || 2000 UG112 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106348 - || 2000 UJ112 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106349 - || 2000 VE || 1 november 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 106350 - || 2000 VM1 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106351 - || 2000 VH2 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106352 - || 2000 VA3 || 1 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106353 - || 2000 VX3 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106354 - || 2000 VD4 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106355 - || 2000 VS4 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106356 - || 2000 VX4 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106357 - || 2000 VD5 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106358 - || 2000 VE5 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106359 - || 2000 VP6 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106360 - || 2000 VB7 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106361 - || 2000 VK7 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106362 - || 2000 VB8 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106363 - || 2000 VE8 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106364 - || 2000 VO8 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106365 - || 2000 VS8 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106366 - || 2000 VM9 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106367 - || 2000 VQ9 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106368 - || 2000 VZ9 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106369 - || 2000 VE10 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106370 - || 2000 VT10 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106371 - || 2000 VA11 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106372 - || 2000 VJ11 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106373 - || 2000 VP11 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106374 - || 2000 VQ11 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106375 - || 2000 VT13 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106376 - || 2000 VW13 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106377 - || 2000 VY13 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106378 - || 2000 VG14 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106379 - || 2000 VL14 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106380 - || 2000 VE15 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106381 - || 2000 VB16 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106382 - || 2000 VF16 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106383 - || 2000 VG16 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106384 - || 2000 VQ16 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106385 - || 2000 VH17 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106386 - || 2000 VP17 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106387 - || 2000 VR17 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106388 - || 2000 VV17 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106389 - || 2000 VN20 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106390 - || 2000 VR20 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106391 - || 2000 VZ21 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106392 - || 2000 VB22 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106393 - || 2000 VW22 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106394 - || 2000 VG24 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106395 - || 2000 VL24 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106396 - || 2000 VQ24 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106397 - || 2000 VO25 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106398 - || 2000 VP25 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106399 - || 2000 VS25 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106400 - || 2000 VO27 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten